Перегрузка — может означать:

В технике
 Перегрузка — отношение абсолютной величины линейного ускорения, вызванного негравитационными силами, к ускорению свободного падения на поверхности Земли. 
 Перегрузка — шахматная ситуация, когда фигуры (фигура) не в состоянии справиться с поставленными задачами.
 Перегрузка — превышение максимальной грузоподъёмности, или нагрузки.
 Перегрузка (электрических цепей) — ненормальный режим работы электрической цепи или схемы, которая вынуждена пропускать токи (рассеивать мощность) большие расчётных или допустимых.
 Перегрузка — режим работы усилителя, при котором из-за слишком большой амплитуды сигнала характеристика становится нелинейной. При перегрузке в сигнал вносятся нелинейные и интермодуляционные искажения, сужается динамический диапазон. Перегрузка используется в эффектах овердрайва и дисторшна.

В искусстве
 Перегрузка — роман-бестселлер 1979 года американского писателя Артура Хейли.
 Перегрузка (G-LOC) — британский фантастический фильм 2020 года. Режиссер: Том Пейтон.

См. также 

 Информационная перегрузка
 Перегрузка операторов — приём в программировании, возможность предоставляемая языком программирования адаптации операций к разным типам данных.
 Перегрузка процедур и функций — приём в программировании, возможность предоставляемая языком программирования написания написания процедур и функций для разных типов аргументов.
 Нагрузка
 Обморок при перегрузках